Kabinett Hübener steht für: 

 Kabinett Hübener I
 Kabinett Hübener II